Osvaldo Silva puede referirse a:
 Osvaldo Silva Kewitz, actor chileno.
 Osvaldo Silva Galdames, académico chileno.